le piétin est le nom de deux maladies sans rapport, l'une concernant les animaux et l'autre les végétaux.

 Le piétin est une dermatite (maladie de peau) des ovins, caprins et bovins, qui peut entraîner la boiterie ou le décollement des sabots.

 Le piétin désigne diverses maladies fongiques (dues à des champignons) des graminées, notamment les céréales, qui attaquent la base des tiges :
 le piétin-verse dû à Oculimacula yallundae ou Oculimacula acuformis;
 le piétin-échaudage dû au champignon pathogène Gaeumannomyces graminis.